Miejscowości w USA:
 Winchendon – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Winchendon – jednostka osadnicza w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester

Gminy w USA:
 Winchendon (ang. Winchendon Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester